Die Spielzeit 2020/21 war die 28. reguläre Austragung der zweithöchsten tschechischen Eishockeyliga, der 1. česká hokejová liga (auch „Chance liga“). Die Rytíři Kladno, das Team des 49-jährigen Jaromír Jágr, schafften durch den Finalsieg gegen den HC Dukla Jihlava den direkten Wiederaufstieg in die Extraliga.

Modus 
Aufgrund der Aufstockung der Liga auf 18 Mannschaften wurde der Modus der Hauptrunde und der Playoffs erneut modifiziert. In nunmehr 34 Spielen der ersten Runde der Hauptrunde spielen alle Teams jeweils zweimal gegeneinander, jedes Team hat damit 17 Heim- und 17 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 10 qualifizieren sich für die Playoff-Runde um die direkte Teilnahme an den Playoffs, während die weiteren Mannschaften in der Pre-Playoff-Runde zwei weitere Teilnehmer der Pre-Playoffs ausspielen. In diesem zweiten Teil der Hauptrunde werden weitere 18 respektive 16 Partien pro Mannschaft ausgetragen, also jeweils zwei Spiele pro Gegner.

Die Pre-Playoffs werden im Best-of-Five-Modus, die eigentlichen Playoffs im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die beiden siegreichen Halbfinalisten qualifizieren sich für die Relegation zur Teilnahme an der Extraliga, das Playoff-Finale wird nicht ausgespielt. Meister wird der in der Hauptrunde besser platzierte Finalist.

Die Mannschaft auf Platz 18 der Pre-Playoff-Runde steigt direkt ab, vier weitere Mannschaften bestreiten eine Abstiegsrunde und die Liga-Relegation gegen den Meister der 2. Liga.

Teilnehmer 
Neu in der Liga sind die drei Staffelsieger der 2. Liga, der HC Stadion Vrchlabí, der SC Kolín und die Draci Pars Šumperk. Die Profimannschaft der Piráti Chomutov wurde nach dem Konkurs der Spielbetriebsgesellschaft aufgelöst und nimmt damit nicht mehr am Spielbetrieb teil.

Hauptrunde 

Erläuterungen: , ,

Playoffs

Weblinks 
 Tabellen der Saison 2020/21 auf hokej.cz

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2020/21
1. Liga 2020